Wyrzutnia rakiet Type 4 – japońska wyrzutnia rakiet kalibru 20 mm
 Działko przeciwlotnicze Type 4 – podwójne działko przeciwlotnicze kalibru 20 mm
 Armata przeciwlotnicza Type 4 – armata przeciwlotnicza kalibru 75 mm